Mojo (álbum)
Mojos (etnia)
Mojo (Marvel Comics)
Mojo (revista)
MOJO

Ou ainda:
MOJO Awards
Mojo Rawley
Mojo Records

Desambiguação